Człowiek ze złotym pistoletem – powieść Iana Fleminga
 Człowiek ze złotym pistoletem – film z 1974